Osterhausen steht für:

 Osterhausen, Ortsteil der Lutherstadt Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt
 Osterhausen, Ortsteil der Gemeinde Barßel im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen
 Osterhausen, Ortsteil der Gemeinde Cappeln (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen
 Osterhausen (Elleringhausen), Wüstung in Twistetal, Kreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Osterhausen (Adelsgeschlecht), sächsisch-thüringisches Adelsgeschlecht

Osterhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Osterhausen (1811–1881), deutscher Offizier und Politiker
 Georg Sebastian von Osterhausen (1575–1650), deutscher Rittergutsbesitzer

 Johann Karl Osterhausen (1765–1839), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Osterhaus
 Osthaus
 Osthausen
 Osterhusen